Туга́н-Барано́вский — польско-татарская фамилия. Известные носители:
 Туган-Барановский, Джучи Михайлович (1948—2015) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор Волгоградского государственного университета.
 Туган-Барановский, Михаил Иванович (1865—1919) — российский и украинский экономист, историк, представитель «легального марксизма»; после 1917 — министр финансов Украинской народной республики.
 Туган-Барановская, Лидия Карловна (1869—1900) — писательница.
 Туган-Мирза-Барановский
 Туган-Мирза-Барановский, Александр Амуратович (1847—1884) — офицер, историк и археолог; писал статьи по истории Запорожья, Украины, Русской Императорской гвардии.
 Туган-Мирза-Барановский, Владимир Александрович (1860—1887) — писатель.
 Туган-Мирза-Барановский, Давид Иванович (1881—1941) — полковник Русской Императорской армии, генерал-майор Белого движения.
 Туган-Мирза-Барановский, Николай Амуратович (1854—1895) — товарищ прокурора, нотариус; автор статей о Талмуде в «Новом Времени».
 См. также 
 Туган-Барановские — о дворянском роде